Frederikus Johannes Braamhaar (13 de Outubro de 1966), é um árbitro de futebol holandês. Já apitou partidas da Liga dos Campeões, Torneio de Amsterdã, Copa do Mundo Sub-17 e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010.

Árbitros de futebol dos Países Baixos